Minority Media Inc () — канадская компания, разработчик, издатель и дистрибьютор компьютерных видеоигр. Компания была основана в 2010 году Вандером Кабальером (). За время работы команда Minority создала несколько проектов – один для персонального компьютера и консолей, а еще два для iOS. Лучше всего игроки и пресса встретили Papo & Yo, повествующий о необычной дружбе мальчика и Монстра.

Вышедшие игры

Слоганы 
 «We are Minority!» — «Мы — Меньшинство!»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальная страница в социальной сети

Производители компьютерных игр Канады
Издатели компьютерных игр
Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA)